La gara dal trampolino normale maschile di salto con gli sci ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta dal 24 al 25 febbraio 2017.

Risultati

Qualificazioni
Le qualificazioni si sono svolte il 24 febbraio 2017. I primi quaranta atleti si sono qualificati per la finale e si sono aggiunti ai 10 atleti prequalificati tramite ranking di coppa del mondo.

Finale
La finale si è svolta il 25 febbraio 2017.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017